Topor ou Topór (« hache » en polonais) peut désigner plusieurs choses.

Patronymes 
 Abram Topor (1903-1992), peintre français
 Roland Topor (1938-1997), fils du précédent, artiste français
 Tom Topor (1938-), écrivain américain
  (?-1950), général roumain
  (1972-), biathlète polonais
 Nikolai Topor-Stanley (1985-), footballeur australien

Toponymes 
 Deux villages polonais de la voïvodie de Mazovie :
 Topór, dans le powiat de Mińsk
 Topór, dans le powiat de Węgrów

Autres 
 , blason polonais ;
 Topor, couvre-chef bengali traditionnel ;
 , logiciel de CAO électronique lancé en 1998.

Homonymie de patronyme
Homonymie de localités
Patronyme juif